Burnham kan verwijzen naar de volgende plaatsen:
Burnham (Illinois), in de Verenigde Staten
Burnham (Pennsylvania), in de Verenigde Staten
Burnham (Buckinghamshire), in Engeland
Burnham-on-Crouch, een plaats in Essex, Engeland
Burnham-on-Sea, een plaats in Somerset, Engeland

Burnham kan ook verwijzen naar de volgende persoon:
Daniel Burnham, een Amerikaans architect
Frederick Russell Burnham, Amerikaans verkenner en avonturier